Dayton Gems ist der Name mehrerer ehemaliger Eishockeyfranchises aus Nordamerika und bezeichnet:

 das ursprüngliche IHL-Team Dayton Gems (Original)
 das wieder aufgelegte IHL- und CHL-Team Dayton Gems (2009–2012)